Agnes Smedley (1892-1950), journaliste et militante communiste américaine ;
 Constance Smedley (1876-1941), artiste et écrivaine britannique ;
  (1788-1836), prêtre anglican et écrivain britannique ;
  (1818-1864), écrivain britannique ;
 
  (1949-1967), militaire américain ;
 William Thomas Smedley (1858-1920), peintre américain ;
 William Smedley-Aston (1868-1941), photographe britannique. 

Patronyme anglais